

Sigle 
 Her Serene Highness, His Serene Highness – Sua Altezza Serenissima

Codici 
 HSH – codice aeroportuale IATA del Henderson Executive Airport di Las Vegas (Stati Uniti d'America)
 hsh – codice ISO 639-3 della lingua dei segni ungherese

Altro 
 HSH – sigla di Hekurudhat Shqiptare, ente ferroviario albanese